Болобо:

 Болобо — нефтяное месторождение на юге Чада.
 Болобо — город в провинции Маи-Ндомбе, Демократическая Республика Конго.